Arequipa, ciutat del Perú, capital de la regió homònima
 Regió d'Arequipa, antic departament i actual regió del Perú
 Província d'Arequipa, província de la regió d'Arequipa

 Arquebisbat d'Arequipa